Shahkot puede hacer referencia a:

Shahkot, una localidad de Pakistán.
Shahkot, una localidad de India.